OS може означати:

 Старий стиль () — позначення дати, яке вказує на выдношення до Юліанського календаря, на противагу новому стилю, що вказує на відношення до Григоріанського календаря.
 Open SEAT — тенісний турнір в Барселоні, зараз відомий як Torneo Godó.
 Open source — відкритий код, схема розробки та поширення програмних продуктів.
 Операційна система () — програмне забезпечення для управління комп'ютером.
Ordinary seaman - матрос другого классу .
 OS/2 — операційна система фірми IBM.
 Outlaw Star — аніме студії Sunrise у жанрі космічного вестерну.
 Austrian Airlines — австрійські авіалінії.
 Осетинська мова () — абревіатура стандарту ISO 639-1.

Os означати:
 Ус (Гедмарк) () — муніципалітет у Норвегії.
 Ус (Хордаланн) () — муніципалітет у Норвегії.
 Осмій, символ «Os» — хімічний елемент.

Див. також 
 Per os — медичний термін, що позначає обстеження хворого та прийом лікарських засобів через рот.